Бе́кетов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бекетов, Александр Владимирович (род. 1970) — российский фехтовальщик на шпагах.
 
 
 Бекетов, Артём Викторович (род. 1984) — российский футболист.
 Бекетов, Аскольд Рафаилович (1938—2018) — советский и российский учёный, президент Уральского отделения Академии технологических наук РФ.
 Бекетов, Афанасий Алексеевич (?—1771) — симбирский воевода.
 Бекетов, Василий Семёнович (1924—1991) — Герой Советского Союза.
 Бекетов, Владимир Николаевич (1809—1883) — критик, цензор Петербургского цензурного комитета.
 Бекетов, Иван Петрович (1766—1835) — действительный статский советник, сын П. А. Бекетова, двоюродный брат И. И. Дмитриева.
 
 Бекетов, Никита Афанасьевич (1729—1794) — генерал-поручик и астраханский губернатор (1763—1773), фаворит императрицы Елизаветы Петровны, сын А. А. Бекетова.
 
 
 Бекетов, Платон Петрович (1761—1836) — русский издатель, типограф, коллекционер.
 Бекетов, Толобек Халиоллович (род. 1987) — российский самбист.
 Бекетов, Фёдор Андреевич (1787 — после 1838) — русский экономист, профессор Демидовского лицея (1817—1837).

 Рофе-Бекетов, Фёдор Семёнович (1932—2022) — советский и украинский математик, доктор физико-математических наук, профессор. Внук архитектора А. Н. Бекетова.
Топонимы:
 Бекетов — лунный кратер.

Бекетова